Słobódka peut désigner en Pologne :
 Słobódka, village du powiat de Hajnówka, dans la voïvodie de Podlachie
 Słobódka, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Słobódka, village du powiat de Suwałki, dans la voïvodie de Podlachie